Маргарита Васильевна Иванова (; ) — советский и украинский педиатр и курортолог. Доктор медицинских наук (1965), профессор (1967). Заслуженный деятель науки и техники Украины (1995). На протяжении 30 лет руководила кафедрой госпитальной педиатрии Крымского медицинского университета.

Биография 
Родилась 20 августа 1929 года в селе Чиганары Чувашской АССР. Отец, Василий Николаевич Иванов (1896—1979), почвовед. Мать, Мария Васильевна Иванова, учёный.

Поступила в Сталинабадский медицинский институт, однако перевелась на лечебный факультет Крымского медицинского института. Окончила учёбу в 1953 году. Поступила в ординатуру КМИ на кафедру госпитальной педиатрии (руководитель — Наталья Ивановна Королёва), а затем стала ассистентом на данной кафедре.

Защитила кандидатскую диссертацию «Изменения сердечно-сосудистой системы у детей при хроническом тонзиллите и эффективность различных методов его лечения» в 1958 году в специализированном совете при Крымском медицинском институте.

В 1965 году стала доктором наук, защитив диссертацию «Хронический тонзиллит у детей и его санаторно-курортное лечение» в специализированном совете при Куйбышевском государственном медицинском институте.

С 1965 по 1977 год являлась заведующей кафедрой пропедевтики детских болезней КМИ, а с 1977 по 2007 год заведовала кафедрой госпитальной педиатрии этого же учебного заведения. На протяжении 10 лет являлась проректором по лечебной работе университета.

В течение 30-ти лет являлась председателем Ассоциации педиатров Крыма. Руководила Обществом дружбы с Вьетнамом. Входила в состав комиссии народного контроля АР Крым.

Скончалась 1 декабря 2012 года.

Научная деятельность 
Область научных интересов — педиатрия и детская курортология Крыма. Занималась изучением санаторно-курортного лечения детей, воздействия курортного лечения на организм ребёнка, бальнеореакции и реакции адаптации. Иванову считают основателем научной школы по проблемам детской ревматологии и курортологии.

Автор 7 монографий и более 250 научных статей.

Работала в детских санаториях Евпатории. С 1965 года занималась научным и лечебным консультированием детского центра «Артек». Инициировала создание в Евпатории кафедры детской курортологии и физиотерапии. В 1998 году возглавила инициативную группу по организации в Республиканской детской клинической больницы отделения детской кардиоревматологии. Также участвовала в создании отделения врождённой и наследственной патологии РДКБ, ставшего первым на Украине.

Под её руководством успешно прошли защиту 28 кандидатов и 2 доктора наук.

Награды и звания 
 Отличник здравоохранения СССР (1985)
 Заслуженный деятель науки и техники Украины (1995)
 Государственная премия Автономной Республики Крым за 1998 год (1999)
 Заслуженный работник народного образования Автономной Республики Крым (2000)

Семья 
Супруг — Исаак Борисович Беренштейн (род. 1931), специалист в области механизации сельского хозяйства. Доктор технических наук, профессор.

Сын — Игорь Исаакович Иванов (род. 1960), акушер-гинеколог. Доктор медицинских наук, профессор.

Работы 
 Хронический тонзиллит у детей. М.: Медицина, 1973. 144 с.;
 Детская курортология. Симферополь, 1987. 127 с.;
 Актуальные вопросы оздоровления и лечения детей. Симферополь, 1989. 93 с.;
 Охрана здоровья здорового ребёнка. Симферополь, 1983. 96 с.;
 Патология опорно-двигательного аппарата и системы кровообращения у детей. Симферополь, 1982. 95 с.;
 Лечение детей на курортах Украины: справочное пособие. Киев: Здоровье, 1988. 199 с.;
 Организация оздоровления детей во всесоюзном пионерском лагере «Артек»: методические рекомендации. М., 1984. 32 с.;
 Медико-биологические аспекты адаптации и оздоровления детей / Всесоюзный пионерский лагерь «Артек». Симферополь, 1986. 135 с.

Литература 
 Иванова Маргарита Васильевна — путь длиною в жизнь… (1929—2012): к 90-летию со дня рождения: сборник статей: Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Медицинская академия имени С. И. Георгиевского, Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского: под редакцией Г. Э. Сухаревой. ISBN 978-5-604-20383-5
 Жизнь замечательных людей Крыма

Примечания

Ссылки 
 Кто есть Кто в Крыму

Педиатры СССР
Педиатры Украины
Курортологи